Pélican (schip, 1972) - Frans boorschip, naamgever aan onderstaande scheepsklasse
 Pélican-klasse - klasse van Franse boorschepen
 Pélican (schip, 1693) - Frans linieschip